Amerikai Egyesült Államok
Moultrie (Georgia)
Moultrie (Ohio)
Moultrie megye (Illinois)